Osoby o tym nazwisku:
 Fedir Hładusz – radziecki wojskowy
 Iwan Hładusz – radziecki i ukraiński funkcjonariusz organów bezpieczeństwa i polityk